Messeri può riferirsi a:

Cosimo Messeri, regista italiano;
Guido Messeri (1898-1972), ciclista italiano;
Marco Messeri (1951), comico, attore e regista teatrale e cinematografico italiano;
Piero Messeri (1916-1991), paleontologo, antropologo e medico italiano